Кунц (, ) — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Кунц, Альберт (1896—1945) — немецкий политик, подпольщик, антифашист.
 Кунц, Гельмут (1910—1976) — немецкий врач—стоматолог, штурмбаннфюрер СС.
 Кунц, Герман (1847—1905) — немецкий военный писатель.
 Кунц, Джордж Фредерик (1856—1932) — один из самых известных американских экспертов в области драгоценных камней, минералог и коллекционер минералов.
 Кунц, Дин (род. 1945) — американский писатель-фантаст.
 Кунц, Жулио (1897—1938) — бразильский футболист, вратарь.
 Кунц, Йоахим (род. 1959) — спортсмен-тяжелоатлет из ГДР, призёр Олимпийских игр 1980 и 1988 годов, чемпион мира и Европы (1981 и 1983), экс-рекордсмен мира.
 Кунц, Конрад Макс (1812—1875) — автор мелодии «Гимна баварцев» (символа Свободного государства Бавария), баварский камер-музыкант, композитор, автор популярных вокальных квартетов, фортепианной музыки, дирижёр, хормейстер королевской оперы.
 Кунц, Мария Владимировна (1867—1923) — русская революционерка, участница Гражданской войны в России.
 Кунц, Николай Зыгмунтович (род. 1945) — полковник, кандидат экономических наук, профессор.
 Кунц, Опал Логан (1894—1967) — первый американский лётчик женского пола.
 Кунц, Стефани (род. 1944) — американская писательница.
 Кунц, Штефан (род. 1962) — немецкий футболист.

Топоним 
 Кунц — город в Техасе, США.

См. также 
 Кунце